Il doppio del torneo di tennis Valkenswaard Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tom Nijssen e Udo Riglewski che hanno battuto in finale Karel Nováček e Marián Vajda 4-6, 6-2, 6-1.

Teste di serie

 Tom Nijssen /  Udo Riglewski (Campioni)
 Todd Nelson /  Roger Smith (primo turno)

 Dan Goldie /  Patrick McEnroe (primo turno)
 Guillaume Raoux /  Éric Winogradsky (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Valkenswaard Challenger 1989